Extraliga – massimo campionato di hockey su ghiaccio cecoslovacco, che nel 1993 si è diviso in:
 Extraliga (Repubblica Ceca)
 Extraliga (Slovacchia)
 Extraliga – il massimo campionato di baseball ceco
 Extraliga  (BXL) – il massimo campionato di hockey su ghiaccio bielorusso
 Extraliga – competizione di pallavolo femminile della Repubblica Ceca
 Extraliga – competizione di pallavolo maschile della Repubblica Ceca
 Extraliga – competizione di pallavolo femminile della Slovacchia
 Extraliga – competizione di pallavolo maschile della Slovacchia
 KB Extraliga – il massimo campionato di rugby in Repubblica Ceca